Ханна Мэнган-Лоренс (; род. 5 марта 1991, Лондон, Великобритания) — британско-австралийская актриса, наиболее известная в Австралии за роль Холли в сериале «», за который она была номинирована на премии AACTA в 2008 году и  в 2009 году. На международном уровне актриса известна в роли Сеппии в исторической драме «Спартак: Месть».

Карьера 
Мэнган-Лоренс начала свою карьеру в кино в 2005 году, снявшись тогда в короткометражных фильмах «1201» и «Галор». Затем она снялась в короткометражке «Сексуальная штучка», с которой участвовала в Каннском кинофестивале.

В 2008 году снялась в фильме ужасов «Помощники», снятым Джоном Хьюиттом. Премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в том же году. В фильме «Аколиты» она снялась в роли Чейсели, наивной и кокетливой студентки старшей школы.

В 2009 году снялась в драме Крива Стендерса «Счастливая страна».

Появилась в телесериале «» производства ABC, в роли Холли Атертон. В 2008 году была номинирована на награду AACTA в категории «Лучший гость или актриса второго плана в телевизионной драме» за сериал «Кровать из розы», а на следующий год — на премию  имени  в категории «Выдающийся новый талант».

В 2012 году снялась в фильме «» вместе с ,  и . Также с этим актёрским составом она снялась в телесериале канала Starz «Спартак: Месть», где исполнила роль Сеппии.

В 2016 году снялась в телесериале «Изоляция».

Личная жизнь 
Мать Ханны Мэгги Мэнган — учитель английского языка и драматург, а её отец, Рей Лоуренс, — учитель географии, экономики и бизнес-исследований. У неё есть сводная сестра Рошин и два сводных брата Лиам и Рубен. Сводная сестра Зои и мачеха Пэдди тоже учителя.

Ханна представляла Австралию за рубежом в качестве члена элитной команды по спортивной гимнастике. В 2005 году на мероприятии Gymnastics Australia National Awards она была удостоена награды «Акробат года» в международной категории для учеников старших классов. В 2009 году Мэнган-Лоуренс получила высшее образование в NHSPA.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 ABC At The Movies Thirst reviewed 21 March 2012

Дети-актёры Великобритании
Дети-актёры Австралии
Киноактрисы Австралии